La Coppa del Re 2013  è la 77ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2012-2013
Supercoppa spagnola 2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Vitoria